Kålpalme bruges om:
 Visse palme-arter med spiselige blade
 Caribisk Kålpalme (Roystonea oleracea)
 Areca catechu samt andre uspeciferede Areca-arter
 Euterpe edulis
 Acaipalme (Euterpe oleracea)
 Australsk kålpalme (Livistona australis)
 (ukorrekt) Grønkålssorter med smalle blade som kan ligne palmer, men som rettelig kaldes "palmekål"